Шотландский Первый Дивизион 1933/1934 () — 44-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 12 августа 1933 года и закончился 30 апреля 1934 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1933/1934
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1933 году
Спорт в Шотландии в 1934 году